Peoria (Arizona)
 Peoria (dialect)
 Peoria (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de snuitmotten
 Peoria (Illinois)
 Peoria (Oklahoma)